2 miejscowości w Polsce: 
 Krubin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Sanniki 
 Krubin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Wieliszew